

Lokalizacje

Niemcy 
 Krossen – dzielnica gminy Drahnsdorf w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Dahme-Spreewald
 Krossen/Elster – dawna nazwa gminy Crossen an der Elster

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Krosno – miasto w województwie podkarpackim
 Krosno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim
 Krosno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim

Zobacz też 
 Crossen